Brygada Szkolna (PSZ)
 Szkolna Brygada Grenadierów